El término alcohol puede referirse a:
 En química orgánica, el alcohol es una clase de compuestos; puede ver la lista de alcoholes en Alcoholes.
 Bebida alcohólica.
 Etanol o alcohol etílico.
 En informática, Alcohol 120% es un programa de autoría de discos ópticos y emulador de imágenes.
Por otro lado, la palabra alcohol procede del árabe al-kukhūl الكحول = "el espíritu". Esto se debe a que antiguamente se llamaba "espíritu" a los alcoholes. Por ejemplo "espíritu de vino" al etanol, y "espíritu de madera" al metanol.
Alcohol isopropílico, también llamado penelol, 2-propanol, propan-2-ol, es un alcohol incoloro, inflamable, con un olor intenso y muy miscible con el agua.
Alcohol deshidrogenasa, es una enzima descubierta a mediados de los años 1960 en la mosca Drosophila melanogaster y es un dímero con un peso molecular de 80 kDa. Las alcohol deshidrogenasas son un grupo de siete enzimas que están frecuentemente presentes en muchos organismos y facilitan la interconversión entre alcoholes y aldehídos o cetonas con la reducción de NAD+ a NADH.
Alcohol bencílico, es un compuesto orgánico cuya fórmula es C6H5CH2OH.
Alcohol alílico o 2-propen-1-ol es un compuesto orgánico.
Alcohol p-cumarílico, también llamado alcohol cumarílico, o alcohol 4-cumalírico es una de las unidades básicas de la lignina y componente de la pared celular.
Alcohol amílico es un compuesto orgánico incoloro con la fórmula C5H11OH, este compuesto es conocido por tener ocho estructuras moleculares diferentes.
Alcohol en gel 
Alcohol secundario, un alcohol es secundario, si el átomo de hidrógeno (H) sustituido por el grupo oxidrilo (-OH) pertenece a un carbón (C) secundario, como por ejemplo el 2-propanol o alcohol isopropílico: CH3-HCOH-CH3.
Unidades de alcohol, se utiliza para graduar los diferentes tipos y cantidades de bebidas alcohólicas, el mismo mide el contenido de alcohol de cada una de estas bebidas.
Ácido-alcohol resistencia, es la propiedad física de algunas bacterias a la resistencia a la decoloración de la fucsina básica (rojo) la cual penetra en la célula por acción del fenol y el calor.
Combinado con alcohol, se denomina de esta manera a las consumiciones que combinan un refresco con una bebida alcohólica.
Alcohol deshidrogenasa (NADP+), cataliza la reacción de oxidación de un alcohol a aldehído utilizando como aceptor de electrones NADP+ y como cofactor zinc.